Волейбольный турнир III летней Спартакиады народов СССР был проведён с 8 по 18 августа 1963 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».

Соревнования также имели статус 26-го чемпионата СССР по волейболу.

Система проведения чемпионата 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда.

На предварительном этапе 17 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—17 места

Призёры 
 Москва: Валентина Каменёк, Нинель Луканина, Татьяна Рощина, Антонина Рыжова, Тамара Тихонина, Галина Чеснокова (все — ЦСКА), Галина Волкова, Марита Катушева, Александра Чудина (все — «Динамо» Москва), Лидия Александрова, Алла Архангельская (обе — «Локомотив» Москва). Тренер — Мирон Винер.

 Ленинград: Т.Владимирова, И.Каликинская, С.Козлова, Лирика Курвиц (Иванская), Людмила Михайловская, Е.Никитичева (все — «Буревестник» Ленинград), Кира Горбачёва, Галина Ельницкая, Алиса Крашенинникова, Л.Лизунова, Клавдия Поличинская (все — «Спартак» Ленинград). Тренер — Анатолий Эйнгорн.

 РСФСР: Нелли Абрамова, З.Колмакова, Т.Крылова, Г.Малинович, Н.Радченко, Н.Россинская, Л.Седышева-Маркова, Р.Семенкевич, Е.Таничева (все — «Спартак» Иркутск), И.Косачёва, Л.Назарчук (обе — «Динамо» Краснодар). Тренер — Ольга Иванова.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1963

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1963 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1963